Katastrofa kolejowa w Studénce (2008)
 Katastrofa kolejowa w Studénce (2015)